Cuddington puede referirse a:

Inglaterra:
 Cuddington (Buckinghamshire)
 Cuddington (Eddisbury), Cheshire
 Cuddington (Malpas), Cheshire
 Cuddington (Surrey)